Игор Миланов Марковски е български журналист, актьор и общественик.

Биография

Произход и образование 
Игор Марковски е роден на 25 май 1963 година в Скопие, днес в Северна Македония, в семейството на писателя Миле Марковски. Внук е на поета Венко Марковски и е брат на интернет-пионера Вени Марковски. Завършва 7-а гимназия в София през 1980 година, а през 1984 година – ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“, специалност „актьорско майсторство“ при Сашо Стоянов. Завършва също и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) „специалист по икономика на масмедиите“, през 1998 година.

Професионална кариера 
Актьор в театъра в Търговище, а от 1985 година в театър „Сълза и смях“ в София. Участва в игралните филми „Деца играят вън“, „Войната на таралежите“, „Златната река“, „Ева от третия етаж“ и др.

След 1990 година е журналист на свободна практика. Радиоводещ в радио „Витоша“ (VOA-Europe) – от 1992 до 1999 година. Един от основателите и редактор на вестник „Хайлайф“; автор и водещ на шоу програми и телевизионни предавания. Водещ на „Всяка неделя“ по БНТ (на два пъти), и „Шах-мат“ по ББТ (2004 – 2006).

Мениджър е на художниците Иван Яхнаджиев и Едмонд Демирджиян. Съсобственик на аукционна къща „Аполон и Меркурий“.

Автор е на публикации в периодичния печат за редица изложби за времето 1991 – 1995 година. Известно време е директор „Връзки с обществеността“ на Професионален футболен клуб ЦСКА.

Кариера на озвучаващ актьор 
Марковски се занимава с озвучаване на филми и сериали от 1985 година, когато е поканен за пръв път от режисьорката на дублажа Елена Попова. Активен е до около 2008 година включително. Озвучавал е в анимационните сериали „Смърфовете“ и „Приключенията на мечето Ръкспин“, излъчвани по БНТ, а един от последните му сериали е „Елиза“ за bTV.

Проект „Пеещи артисти“ 
През 2020 г. Марковски създава проекта „Пеещи артисти“, в който актьорите участват в изпълнение на песни и във видеоклипове към тях. Първата песен от проекта е „Ля-ля“, изпълнена на 15 септември 2020 г. от Людмила Сланева и Герасим Георгиев – Геро. Актьорът Добрин Досев споделя пред БНР, че сред другите изпълнители са Веселин Плачков, Симеон Владов, Стефания Колева, Филип Аврамов, Койна Русева и Миро, Мая Новоселска. Актрисата Татяна Лолова участва с две песни – соловата „Кутийка за спомени“ (по текст на Мария Касимова-Моасе) и „Любовта“, в дует с Орлин Горанов.

Филмография 
 В името на народа (1984), 8 серии – Гошо
 Златната река (1983)

Родословие

Бележки 

Български актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Български телевизионни водещи
Български радиоводещи
Български журналисти от Македония
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на УНСС
Български творци от Македония
Родени в Скопие
По произход от Велес